Гэ́ндзи:
 Гэндзи — общее название родов Минамото, отпрысков императоров Японии и их потомков, выведенных из разряда наследных принцев;
 Гэндзи — сокращённое название «Повести о Гэндзи» (Гэндзи моногатари), написанной японской писательницей периода Хэйан Мурасаки Сикибу, а также имя главного героя этой повести;
 Гэндзи — эра японского летосчисления (1864—1865);
  — манга Юн Коги;
  — марка сётю.
Гэндзи (яп) — игровой персонаж многопользовательской игры Overwatch